Der Ixtapa Challenger 1992 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Oktober 1992 in Ixtapa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1992 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, ein Doppel wurde nicht ausgetragen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1992
Tennisturnier in Ixtapa Zihuatanejo